Zatykó Ferenc (1895–?) válogatott labdarúgó
 Zatykó Ferenc (1898–1960) kertészeti szakember